Padda steht für:

 Padda (Insel), Insel in der Lützow-Holm-Bucht an der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktis
 wissenschaftlicher Gattungsname der Reisfinken